Pidhajtschyky () bezeichnet Ortschaften in der Ukraine:

 Pidhajtschyky (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Pidhajtschyky (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw
 Pidhajtschyky (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Pidhajtschyky (Sboriw), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Sboriw
 Pidhajtschyky (Terebowlja), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Terebowlja